Anton Matthäus (1564–1637), Duits jurist
 Anton Matthäus (1601–1654), Duits jurist
 Anton Matthäus (1635–1710), Nederlands jurist
 Anton Matthäus (1672–1719), Nederlands jurist